Lee (marca), marca de roba
 Toponímia:
 Estats Units:
 Lee (Illinois)
 Lee (Florida)
 Lee (Maine)
 Lee (Massachusetts)
 Lee (Nou Hampshire)
 Fort Lee (Nova Jersey)
 França: Lee (Bearn), municipi occità del departament francès dels Pirineus Atlàntics
 Anglaterra: Lee (Greenwich), barri del districte de Greenwich
 Biografies:
 Amy Lee (1981, Riverside, Califòrnia), vocalista estatunidenca
 Ang Lee (1954), director de cinema taiwanès
 Annabel Lee, últim poema escrit per Edgar Allan Poe
 Brandon Lee (Oakland, Califòrnia, 1965 - Wilmington, Carolina del Nord, 1993), actor estatunidenc
 Bruce Lee (San Francisco, 1940 - Hong Kong, 1973), actor d'arts marcials estatunidenc
 Christie Lee (Ontàrio, 1984), actriu porno canadenca 
 Christopher Lee (1922, Londres), actor britànic
 Chong Wei Lee (1982), jugador de bàdminton de Malàisia
 David Lee (1983, Saint Louis, Missouri), jugador de bàsquet estatunidenc
 David Morris Lee (Rye, Nova York, 1931), físic i professor universitari estatunidenc
 Harper Lee (Monroeville, Alabama, 1926), escriptora estatunidenca
 Ho Jin Lee (1983), futbolista sud-coreà
 Morgan Lee
 Quentin Lee (Hong Kong, 1971), guionista i director de cinema canadenc d'origen xinès
 Rock Lee, personatge a l'anime i el manga Naruto
 Stan Lee, escriptor, editor i productor estatunidenc
 Tim Berners-Lee (Londres, 1955), enginyer informàtic britànic
 Tsung-Dao Lee (Xangai, Xina, 1926), físic estatunidenc d'origen xinès guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Willis Augustus Lee (Natlee, 1888 - Portland, 1945), vicealmirall de la marina dels Estats Units
 Yuan T. Lee (Hsinchu, República de la Xina, 1936), químic i professor universitari taiwanès
 Lee Kang-hyo (Seül, Sudogwon, 1961), artista plàstic sud-coreà
 Lee Wai Sze (Hong Kong, 1987), ciclista especialista en el ciclisme en pista
 Lee Minho (Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seül, 1987), actor, cantant i model sud-coreà
 Miscel·lània:
 Tempesta tropical Lee (2005), tempesta de la temporada d'huracans de l'Atlàntic del 2005
 M3 Lee, tanc estatunidenc usat durant la Segona Guerra Mundial